Eutegaeus är ett släkte av kvalster. Eutegaeus ingår i familjen Eutegaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eutegaeus